Приеблези () — населенный пункт (деревня) в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Приеблези проживало 562 человека. Деревня расположена на реке Врбас.

Спорт 
В Приеблези базируется футбольный клуб "Врбас".

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской